Conceptual puede hacer referencia a:
Lo relativo al concepto
El conceptualismo
Álbum conceptual, en discografía.
Arte conceptual, en historia del arte.
Esquema conceptual, en filosofía.
Mapa conceptual, en pedagogía.
Diferenciación conceptual, en psicología.
Estilo conceptual, en psicología.
Diccionario analógico conceptual.

Conceptos